

Architettura 
 Inverclyde Royal Hospital – ospedale di Greenock, in Scozia, nel Regno Unito

Politica 
 Inverclyde – area amministrative della Scozia
 Collegio di Inverclyde – collegio elettorale scozzese

Trasporti 
 Inverclyde Line – ferrovia della Scozia